Пори:

 Пори — одиннадцатый по величине город Финляндии.
 Пори — аэропорт в городе Пори.
 Пори — деревня в Эстонии.
  — остров, омываемый Средиземным и Критским морем.

См. также 
 Порри (значения)